

Cinema
Marcello Marcello – film di produzione svizzero-tedesca del 2008 diretto da Denis Rabaglia

Onomastica
Marcello – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
Nome
Marcello I – papa e santo
Marcello II – papa
 Marcello – generale e nobile bizantino 
Marcello di Ancira – vescovo e scrittore greco antico
Marcello l'Acemeta – abate del convento degli Acemeti a Costantinopoli e santo
Adèle d'Affry, nota come Marcello – scultrice svizzera

Antichi romani
Marcello – prefetto del pretorio delle Gallie
Marcello – ufficiale dell'Impero romano, sostenitore dell'usurpatore Procopio e brevemente usurpatore lui stesso
 Marcello – comes excubitorum e console onorario bizantino
 Marcello – magister equitum romano del IV secolo
Gaio Claudio Marcello – console nel 50 a.C.
Gaio Claudio Marcello – console nel 49 a.C.
Marco Asinio Marcello – console nel 54 d.C.
Marco Claudio Marcello – console nel 331 a.C.
Marco Claudio Marcello – console nel 287 a.C.
Marco Claudio Marcello – console e conquistatore di Siracusa durante la Seconda guerra punica
Marco Claudio Marcello – console nel 196 a.C.
Marco Claudio Marcello – console nel 166 a.C.
Marco Claudio Marcello – console nel 51 a.C., avversario di Cesare
Marco Claudio Marcello – nipote di Augusto
Ulpio Marcello – governatore e generale romano della fine del I secolo d.C.

Cognome
Alessandro Marcello – compositore italiano
Lorenzo Marcello – ammiraglio e politico italiano

Altro
 Marcello – famiglia patrizia della Repubblica di Venezia
Classe Marcello – tipo di sommergibile oceanico della Regia Marina durante la seconda guerra mondiale

Pagine correlate
Marcelli
Marcellus
Marcella (disambigua)
Palazzo Marcello
Pietro Marcello
Papa Marcello
San Marcello